Il toponimo Twashuka può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Twashuka, comune del distretto di Luanshya
Twashuka, comune del distretto di Ndola